A következő lista az egyenes láncú és elágazó alkánok elnevezését, gyakori neveit, izomereik számát tartalmazza a szénatomszám-növekedésnek megfelelő sorrendben.

Kapcsolódó szócikkek 

Kémiai listák